Une strate est un plan superposé à un autre.

Géologie 
Une strate est une couche homogène d'une roche sédimentaire dont l'épaisseur peut varier de quelques millimètres à quelques centaines de mètres. La stratification désigne la disposition des roches en strates. L'homogénéité est relative et fait appel à la différenciation de faciès.

Botanique 
 Voir Strate (botanique) relatif aux étagements végétaux, notamment en forêt.

Sciences sociales 
 Strates est une revue de recherche en sciences sociales.
 Strate : terme utilisé en France pour catégoriser les communes, l’administration française utilise également le terme de « groupe de référence » et en définit une liste de 31. Par exemple, la strate de  regroupe toutes les communes incluant ce nombre d'habitants.

Personnalités 

 Abigail Strate (née en 2001), sauteuse à ski canadienne.

Jeux 

 En jeu de rôle, une strate () est un des points du vue du joueur sur la partie en cours.

Notes et références 
 Cours d'agronomie de terminale agricole S.T.A.E. (Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement, option technologies des systèmes de production).

Voir aussi